Vejerslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vejerslev (Favrskov Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejerslev Sogn, Favrskov Kommune
 Vejerslev (Morsø Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejerslev Sogn, Morsø Kommune

 Se også
 Vejerslev Kirke
 Vejerslev Sogn